Шалом (устаревшее — Шелом) — личное имя, русская версия библейского имени ( — Шалом или Салим). 

Личное имя происходит от еврейского слова «шалом», — что в буквальном переводе на русский язык означает «мир».

В русском языке существуют разные вариации и формы этого имени, например: Шолом, Шелом, Шломо, Шлёма, Салим, Соломон и далее.

Также существуют фамилии происходящие от этого личного имени, например: Шоломовы, Шеломовы, Шломовы, Шлёмовы.

Также существую географические названия, предположительно происходящие от этого личного имени — например: Шоломово, Шеломово

Известные по имени 
 Шлёма Гитерман (род. 1935) — советский, молдавский и израильский шахматист.
 Шлёма Х. Лившиц (1899—2004) — старейший человек, принявший американское гражданство и иммигрант за всю историю США.

См. также 
 Шалом
 Шоломово
 Шеломово
 Шалом
 Шелом

Примечания 

Еврейские мужские имена